Le tournoi de tennis de Jurmala (Lettonie) est un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA.

Il est créé en 2019 en remplacement du tournoi de Moscou International.

Palmarès

Simple

Double

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation